Ilbesheim kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Ilbesheim bei Landau in der Pfalz – kommun i Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, 
 Ilbesheim, Donnersbergkreis – kommun i Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz,